Delo (Дело) – film del 2021 diretto da Aleksej German
Delo – isola della Grecia
Delo – quotidiano sloveno
Delo – azienda tedesca
Delo – montagna dell'Etiopia
Delo – lingua africana
Ken Delo – cantante statunitense
Layle Delo – rugbista sudafricano